MASZBUD - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych - impreza towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Wystawcy prezentują specjalistyczne pojazdy budowlane, maszyny i urządzenia przystosowane do robót ziemnych, produkcji i transportu betonu oraz prac wykończeniowych, a także narzędzia pneumatyczne, hydrauliczne.

XII edycja MASZBUDu zgromadziła blisko 350 z kraju i zagranicy, w tym z Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Korei, Luksemburga, Niemiec, Polski, Słowacji, Turcji, Włoch, USA

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce